Киргиски језик (-{кыргыз тили, قىرعىزتئلى‎ [kyrgyz tili]}- или -{кыргызча, قىرعىزچا‎ [kyrgyzcha]}-) је туркијски језик и уз руски језик један од два званична језика Киргистана. Осим Киргистана, користи се у околним земљама, које су раније биле у саставу СССР, и Кини.

Киргиским језиком говори око 5,1 милиона људи, који већим делом живе у Киргизији и који су етнички Киргизи. До 1928. године, писмо које се користило у киргиском језику у СССР било је арапско, затим до 1940. латиница, а од тада модификована ћирилица. Киргизи у Кини и данас користе арапско писмо.

Историја 
Киргиски језик има доста сличности са горњеалтајским језицима, и вероватно је по пореклу источнотуркијски језик. По својој савременој лексици ближи је кипчакским језицима, у које се по потреби понекад сврстава (у склопу киргизо-кипчакске подгрупе).

Писани извори средњoазијских монголских владара се први пут јављају у 14. веку. Њихов језик је био чагатајски (староузбечки), а из локалних дијалеката се касније развија киргиски језик. Из овог периода постоји велики број народних текстова који се још увек обрађује.

Од 17. до 18. века, када су Киргизи живели унутар Џунаргског каната, завршава се процес формирања националне свести у Киргиза. Тада настаје и епска песма Манас, а киргиски језик је под великим утицајем западно-монголских односно ојратских језика.

До 19. века Киргизи живе у пределима Кокандског каната, користећи се позним чагајтским језиком са локалним особеностима.

У другој половини 19. века Киргизи улазе у састав Руске Империје, а њихов језик је под снажним утицајем руског.

По мишљењу неких филолога, у данашње време киргиски језик пролази кроз активни период формирања језичких норми као и ослобађања од руског утицаја.

Писмо 

Киргиска ћирилица, усвојена 1940. садржи 36 слова. Слова -{ф, ц, в, ъ, ь}- се користе само у речима руског порекла.

Однос између ћирилице и арапске верзије која се користи у Кини.

 К + а, о, у, ы  => 
 Г + а, о, у, ы  =>

Граматика 
Падежи

Заменице

Пример 
Члан 1. Универзалне декларације о људским правима и српски превод:

Референце

Спољашње везе 

 Новине на киргиском језику
 Киргиско-руски речник
 Литература на киргиском језику

Кипчачки језици
Језици Киргистана
Језици Русије
Језици Таџикистана
Језици Казахстана
Језици Узбекистана
Језици Кине
Аглутинативни језици